Chilișoaia se poate referi la:

 Chilișoaia, Nisporeni
 Chilișoaia, Iași